У́шер — мужское еврейское имя, например:
 Ушер Гинцберг (1856—1927)
 Зибес, Ушер (1912—1992)
 Ушер — фамилия:
 Ушер, Иаков (, 1580—1656) — английский прелат.
 Ушер, Альберто Эбер (1918—1981) — уругвайский государственный деятель.
 Ушер, Генри (1741—1790) — ирландский математик и астроном.

См. также 
 Синдром Ушера
 Ашер